Международная ассоциация свопов и деривативов () — организация, объединяющая участников внебиржевого рынка деривативов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Ассоциация объединяет более 800 членов из 56 стран мира.

Ассоциация была создана в 1985 году в качестве международной ассоциации своп-дилеров (). Позднее в связи с увеличением количества финансовых инструментов была переименована.

Ассоциация разработала стандартные условия контрактов, которые широко применяются в мире при совершении сделок в виде свопов и деривативов.

Примечания

См. также 
 Процентный своп
 Валютный своп
 Своп (финансы)

Ссылки 
 Официальный сайт ISDA

Международные финансовые организации
Деривативы